Der Name Hirschenschlag bezeichnet folgende Orte:

 Hirschenschlag (Gemeinde Reingers), Katastralgemeinde von Reingers, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Hirschenschlag (Gemeinde Waldhausen), Katastralgemeinde von Waldhausen, Bezirk Zwettl, Niederösterreich